27 Pułk Zmechanizowany (LWP) – oddział zmechanizowany Sił Zbrojnych PRL z Kłodzka
 27 Pułk Zmechanizowany im. Króla Stefana Batorego – oddział zmechanizowany Sił Zbrojnych RP okresu transformacji ustrojowej z Braniewa